Tohvri (Hiiumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa
 Tohvri (Viljandi), een plaats in de Estlandse gemeente Viljandi vald